Desa Kebondalem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 110,34), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 109,63), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 111,23), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,14, long 110,09), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,90), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,04), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,28), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,54), 
 Desa Kebondalem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,47, long 114,14), 

Robotskapade Indonesienförgreningar